Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Family Circle Cup 2004 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die von 10. bis 11. April 2004 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)